Grosaru ist der Familienname folgender Personen:

 Andi Gabriel Grosaru (* 1976), rumänischer Anwalt und Politiker, Abgeordneter
 Mircea Grosaru (1952–2014), rumänischer Politiker